Барсуко́в (Барсуко́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Барсуков 
 
 
 
 Барсуков, Андрей Валерьевич (род. 1973) — казахстанский футболист.
 Барсуков, Валерий Леонидович (1928—1992) — российский советский геолог-геохимик.
 Барсуков, Василий Николаевич (1922—1990) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 
 Барсуков, Георгий Дмитриевич (1905—1963) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 
 
 
 Барсуков, Николай Платонович (1838—1906) — русский археограф, историк, писатель и библиограф.
 Барсуков, Олег Александрович (1926—2021) — советский российский физик-инженер, доктор физико-математических наук.
 Барсуков, Пётр Иванович (нач. XVIII века) — русский купец,  российский корабельщик.
 Барсуков, Сергей Александрович (род. 1985) — российский игрок в пляжный футбол, вратарь.
 Барсуков, Эдуард Григорьевич (1934—2019) — русский поэт, журналист и педагог.
 Барсуков, Яков Никандрович (1904—1971) — белорусский партийный и государственный деятель.



См. также 
 Борсуков
 
 Барсуковы — о дворянском роде

Примечания